ARIVA.DE AG (Eigenschreibweise: ARIVA.DE) ist ein bankenunabhängiger Dienstleister, der Finanzinstituten und Privatpersonen Services in den Bereichen Finanzinformationen sowie IT anbietet.

Der Hauptsitz des Unternehmens ist Kiel.

Geschichte 
Das in Kiel ansässige Unternehmen wurde 1998 von Jochen Pape gegründet. Im September 2000 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Seit 2016 war die EQS Group AG mit Hauptsitz in München Mehrheitsaktionär.
Am 24. Juni 2019 übernahm die wallstreet:online AG die ARIVA.DE AG zur Gänze.

Geschäftsmodell 
Das Unternehmen betreibt seit 20 Jahren ein bankenunabhängiges Finanzportal in Deutschland. Im Jahr 2018 besuchten pro Monat rund eine halbe Million Nutzer das Portal. Insgesamt verzeichnete Ariva.de in diesem Jahr monatlich rund 40 Millionen Seitenaufrufe.

Weblinks 
Website des Unternehmens
Website des Finanzportals

Einzelnachweise 

Unternehmen (Kiel)
Börsenportal
Online-Community
IT-Dienstleister (Deutschland)